Мессен (, ):
 Ме́ссен — коммуна в швейцарском кантоне Золотурн
 Мессе́н — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель